

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2 
 Wronin – wieś w woj. małopolskim, w pow. proszowickim, w gminie Koniusza 
 Wronin – wieś w woj. opolskim, w pow. kędzierzyńsko-kozielskim, w gminie Polska Cerekiew